Пьянка — река в России, протекает в Частинском районе Пермского края. Устье реки находится в 404 км по правому берегу Воткинского водохранилища на Каме. Длина реки составляет 14 км, площадь водосборного бассейна 56,2 км².

Протекает на юго-западе края в южной части Верхнекамской возвышенности. Исток находится близ границы с Большесосновским районом в урочище Мишино Поле. До впадения Малой Пьянки также именуется Большой Пьянкой. Генеральное направление течения — юг. Верхнее и среднее течение проходят по ненаселённому лесному массиву, в нижнем течении на реке стоит деревня Березники. Приток — Малая Пьянка (правый). Впадает в Воткинское водохранилище, образуя в нижнем течении из-за подпора водохранилища вытянутый залив. На его берегу стоит деревня Поздышки.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100015230
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101523
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Частинского района
Притоки Камы, впадающие в Воткинское водохранилище